O Jardim Botânico Neotropicum localiza-se na serra da Tiririca, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil.

Fundado em 1998 por Bruno Rezende Silva, conhecido botânico da região, dedica-se à preservação de espécies endémicas na região. Complementarmente, através de visitas guiadas, divulga noções sobre ecologia e botânica.

Registrado como jardim botânico na Prefeitura Municipal de Niterói, em Julho de 2001 foi registrado na Botanic Gardens Conservation International (BGCI), entidade que congrega jardins botânicos a nível mundial.

Ligações externas
 Página de Bruno Rezende com informações sobre o Jardim Botânico Neotropicum
 Página oficial da Botanic Gardens Conservation International

Neotropicum
Atrações turísticas de Niterói